Исянь — название географических объектов в Китайской Народной Республике.
 Исянь (Баодин) (易县) — уезд городского округа Баодин провинции Хэбэй.
 Исянь (Хуаншань) (黟县) — уезд городского округа Хуаншань провинции Аньхой.
 Исянь (Цзиньчжоу) (义县) — уезд городского округа Цзиньчжоу провинции Ляонин.
 Исянь (формация) — формация отложений мелового периода в провинции Ляонин.